English Open 2017 – siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Rozegrany został w dniach 16 – 22 października 2017 roku w Barnsley Metrodome w Barnsley (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6000 £
Runda 3: 3500 £
Runda 2: 2500 £

Najwyższy break turnieju: 2000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Runda Kwalifikacyjna 
Do 4 frame’ów

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 107, 105  Liang Wenbo
 144, 132, 130, 128  Jack Lisowski
 143, 128, 114, 105  Judd Trump
 141, 127, 112, 104, 104  Stuart Bingham
 140, 124, 118, 109, 109, 106, 103  Kyren Wilson
 140, 104  Liam Highfield
 139, 136, 134, 133, 132, 131, 129, 127, 127, 126, 125, 115  Ronnie O’Sullivan
 139  Thor Chuan Leong
 138, 131  John Higgins 
 136, 135, 134  Shaun Murphy
 136  Mitchell Mann
 135  Marco Fu
 134, 132  Neil Robertson
 132, 115, 105  Matthew Stevens
 131  David Gilbert
 131  Ian Preece
 128, 100  Michael White
 127  Allister Carter
 126  Tian Pengfei
 124  Mark Selby
 123, 104, 104  Yuan Sijun

 123  Barry Hawkins
 123  Alexander Ursenbacher
 121  Scott Donaldson
 120  Stuart Carrington
 116  Aditya Mehta
 113  Ding Junhui
 112  Akani Songsermsawad
 111  Yan Bingtao
 110, 105  Tom Ford
 110  Xiao Guodong
 110  Ross Muir
 108  James Wattana
 107, 101  Jimmy Robertson
 107  Fang Xiongman
 106  Robin Hull
 104  Hamza Akbar
 104  Jamie Jones
 102  Chen Zifan
 101  Craig Steadman
 100  Mark Joyce
 100  Anthony McGill

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com
 English Open 2017 w serwisie snookerworld.pl

English Open
2017 w Anglii
2017 w sporcie